Bösingen kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Bösingen, Fribourg, ort och kommun i kantonen Fribourg,

Tyskland 

 Bösingen, Rottweil – kommun i Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg,